Alessandro De Marchi est un coureur cycliste italien.
Alessandro De Marchi est un chef d'orchestre italien.